1-й чемпионат Европы по футболу среди девушек до 19 лет прошёл с 2 по 12 мая 2002 года в шведском лене Сконе. В турнире принимали участие спортсменки, родившиеся после 1 января 1983 года. Победу одержала сборная Германии.

Турнир был также частью квалификации на чемпионат мира по футболу среди девушек до 19 лет, на который вышли полуфиналисты чемпионата Европы.

Квалификация

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Ссылки 
 УЕФА
 RSSSF

2002 год в женском футболе
Чемпионаты Европы по футболу среди девушек до 19 лет
Чемпионаты Европы в Швеции
Спорт в Швеции в 2002 году
Май 2002 года
Футбол
Международные соревнования по футболу в Швеции